Кунгурский муниципальный округ — муниципальное образование в Пермском крае России. Образован в декабре 2020 года. Административный центр — город Кунгур. Расположен в пределах двух административно-территориальных единиц: города краевого значения Кунгура и Кунгурского района.

География 
Расположен в южной части края. Граничит на севере с Пермским муниципальным и Чусовским городским, на востоке — с Лысьвенским городским, Берёзовским и Кишертским муниципальными, на юге ― с Ординским и Уинским муниципальными, на западе — с Бардымским  муниципальным и Осинским городским округами Пермского края.

Площадь территории составляет 4460,17 км².

История 
В пределах современного муниципального округа с 2004 до 2020 гг. существовали Кунгурский городской округ и Кунгурский муниципальный район.

Законом Пермского края от 9 декабря 2020 года городской округ и муниципальный район со всеми входившими в его состав сельскими поселениями были упразднены и объединены в единый Кунгурский муниципальный округ. Переходный период для формирования органов власти был установлен до 1 января 2022 года. Полномочия администраций Кунгурского муниципального района и сельских поселений были прекращены с 1 апреля 2021 года.

Население 

Численность населения муниципального округа — . Городское население (город Кунгур) составляет  % от всего населения округа.

В аналитической записке к проекту закона об объединении Кунгурского муниципального района с городом Кунгуром даётся оценка предполагаемой численности населения округа на 1 января 2020 года:
 общее количество жителей — 106 280 человек:
 Кунгур — 64 898 человек;
 район — 41 382 человека;
 плотность населения — 23,7 чел/км²;
 доля городского населения — 61,1 %.

Населённые пункты 
В состав Кунгурского муниципального округа входит 241 населённый пункт, среди которых 1 город — Кунгур — и 240 сельских населённых пунктов.

Символика 
Герб утверждён решением Думы Кунгурского муниципального округа от 23 декабря 2021 года № 335 и основан на историческом гербе города Кунгура.

В лазоревом поле обращенный вниз серебряный рог изобилия, из которого сыплются золотые колосья разных злаков. Щит увенчан золотой муниципальной короной установленного образца о пяти видимых зубцах - чередующихся трех заостренных и двух листовидных.

В соответствии с частью 4 статьи 3 Закона Пермского края от 03.10.2007 № 123-ПК «О Гербе Пермского края» может воспроизводиться с гербом Пермского края в вольной части.

Рог изобилия с сыплющимися из него колосьями разного хлеба символизирует изобилие, плодородие и достаток Кунгурского муниципального округа Пермского края.
Лазоревый (голубой) цвет - символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.
Золотой цвет - символ благополучия, плодородия и достатка территории.
Серебряный цвет - символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.

Флаг повторяет изображение герба.

В прежнем гербе округа, просуществовавшем лишь полгода (с 11 мая 2021 года), слились изображения прежних символов Кунгура и Кунгурского района: разделенный сине-зеленый щит с рогом изобилия с золотыми колосьями.

Интересные факты 
На территории Пермского края Кунгурский муниципальный округ является первым муниципальным округом, образованным в результате объединения городского округа и муниципального района (на территории Российской Федерации вторым, после Стародубского муниципального округа Брянской области).

Кунгурский муниципальный округ является вторым муниципальным округом Пермского края, образованным на территории города краевого значения (первым является Александровский муниципальный округ).

Примечания 

Муниципальные округа Пермского края